Kongpo (peut également être translittéré Gongbo
 Kongpo (ou Gongbo'gyamda) est le nom d'un ancien royaume du Tibet.
 Xian de Gongbo'gyamda est un xian (ou comté) situé dans cette région.
 Kongpo Gyamda, bourg de ce xian.